Amerikai Egyesült Államok
Bull Run (Oregon)
Bull Run (Fairfax megye, Virginia)
Bull Run (Prince William megye, Virginia)
Bull Run-i csata (egyértelműsítő lap)